Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Royale :

Belgique 
 Rue Royale à Bruxelles

France 
 Rue Royale à Calais
 Rue Royale à Lille
 Rue Royale à Lyon
 Rue Royale à Orléans
 Rue Royale à Paris anciennement dénommée rue Royale des Tuileries
 Rue Royale à Paris devenue rue Pigalle
 Rue Royale (Paris, Saint-Roch) à Paris devenue rue des Moulins, où se trouvait la demeure du baron d’Holbach.
 Rue Royale (Paris, Vosges) à Paris devenue rue de Birague

Voir aussi 
 
 Rue Royale-Saint-Antoine à Paris devenue rue de Birague
 Rue Royale-Saint-Martin, rue disparue à Paris
 Rue Royale Sainte-Marie et gare de la rue Royale Sainte-Marie à Bruxelles
 
 Rue Royale Architectes, agence d'architectes située à Lyon
 Avenue Royale ou route 360 sur La Côte-de-Beaupré (Québec) au Canada

Royale